Leandro N. Alem (1842-1896) est un homme politique argentin. En outre, Leandro N. Alem peut également désigner :

Toponymes

Localités et régions 
 Leandro N. Alem, partido (division administrative) argentin située dans la province de Buenos Aires ;
 Leandro N. Alem, localité argentine située dans la province de Buenos Aires ;
 Leandro N. Alem, localité située dans la province de Misiones ;
 Leandro N. Alem, localité située dans la province de San Luis.

Avenues 
 Leandro N. Alem, avenue de la ville argentine de Bahía Blanca ;
 Leandro N. Alem, avenue de la ville argentine de Buenos Aires.

Gares ferroviaires 
 Leandro N. Alem, gare ferroviaire du métro de la ville de Buenos Aires ;
 Leandro N. Alem, gare ferroviaire de la localité de Leandro N. Alem, dans la province de Buenos Aires.

Associations sportives 
 Club Deportivo y Mutual Leandro N. Alem, institution sportive de la ville de Buenos Aires ;
 Club Atlético Leandro N. Alem, institution sportive à Coronel Pringles ;
 Club Leandro N. Alem, institution sportive à Bahía Blanca.